Cappella di Santa Maria della Rotonda (Ravello)
 Chiesa di Santa Maria della Rotonda (Vienna)
 Santuario di Santa Maria della Rotonda (Albano Laziale)